Текоман има више значења:

 Општина Текоман (Колима), општина у савезној држави Колима у Мексику
 Текоман (Текоман, Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику